Bei den I. Olympischen Jugend-Winterspielen 2012 in Innsbruck wurden vier Wettbewerbe im Eishockey ausgetragen. Beim Turnier der Jungen traten fünf Mannschaften an, das Mädchenturnier wurde mit ebenso vielen Nationalmannschaften ausgetragen. Darüber hinaus wurden weitere Einzelmedaillen in beiden Geschlechterklassen in einer sogenannten Skills-Challenge vergeben.

Die Spiele wurden zu drei Dritteln à 15 Minuten statt der üblichen 20 Minuten bestritten. Die Gesamtspielzeit pro Partie reduzierte sich damit von 60 auf 45 Minuten.

Austragungsorte 
Die Partien des Jungen- und Mädchenturnieres wurden in Innsbruck, in der Tyrolean Ice Arena, dem als Tiroler Wasserkraft Arena bekannten Heimstadion des EBEL-Klubs HC Innsbruck, ausgetragen. Die Halle bietet Platz für 3.200 Zuschauer.

Jungen 
Bei den Jungen gab es zwei Entscheidungen. Einerseits die Skills-Challenge für Einzelathleten am 19. Januar 2012 mit insgesamt 16 Teilnehmern. Anderseits das Hauptturnier, dessen Finalspiele am 22. Januar 2012 stattfanden.

Hauptturnier

Vorrunde

Finalrunde 

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

Medaillengewinner

Skills-Challenge 
Für die Skills-Challenge der Jungen fand unter den 16 qualifizierten Teilnehmern zunächst am 16. Januar 2012 eine Qualifikation in den Kategorien Schnellste Runde (S1), Schussgenauigkeit (S2), Laufbeweglichkeit (S3), Härtester Schuss (S4), Passgenauigkeit (S5) und Puckkontrolle (S6) statt. Dort qualifizierten sich die besten acht Teilnehmer für das Finale am 19. Januar. Dort wurden die Medaillen über Punktvergaben in den sechs Wettbewerben, die im K.O.-System ausgetragen wurden, vergeben.

Um die 16 Teilnehmer der Qualifikation zu ermitteln, wurde seitens der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF ein globales Qualifikationsprogramm durchgeführt, deren Endausscheidung im Juli 2011 im finnischen Vierumäki stattfand. Teilnahmeberechtigt waren alle Spieler des Jahrgangs 1996.

Qualifikation 
Gemäß ihrer Platzierung in den Einzelwettbewerben erhielten die Teilnehmer auf den ersten acht Plätzen Punkte in umgekehrter Reihenfolge ihrer Platzierung. Der Wettbewerbssieger erhielt somit acht Punkte, der Zweite sieben, der Dritte sechs usw. Die acht Teilnehmer mit den meisten Punkten nach Abschluss der sechs Einzeldisziplinen schafften den Einzug ins Finale. Bei Punktgleichheit entschied die höchste Platzierung in einem der Einzelwettbewerbe.

Finale 
Das Finale wurde in den sechs Disziplinen jeweils im K.O.-System ausgetragen. Die Finalteilnehmer wurden gemäß ihrer Qualifikationsposition in den einzelnen Wettbewerben gesetzt.

Einzelresultate

Medaillengewinner

Mädchen 
Bei den Mädchen gab es zwei Entscheidungen. Einerseits die Skills-Challenge für Einzelathleten am 19. Januar 2012 mit insgesamt 15 Teilnehmerinnen. Anderseits das Hauptturnier, dessen Finalspiele am 22. Januar 2012 stattfanden.

Hauptturnier

Vorrunde

Finalrunde 

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

Medaillengewinner

Skills-Challenge 
Für die Skills-Challenge der Mädchen fand unter den 15 qualifizierten Teilnehmern zunächst am 16. Januar 2012 eine Qualifikation in den Kategorien Schnellste Runde (S1), Schussgenauigkeit (S2), Laufbeweglichkeit (S3), Härtester Schuss (S4), Passgenauigkeit (S5) und Puckkontrolle (S6) statt. Dort qualifizierten sich die besten acht Teilnehmer für das Finale am 19. Januar. Dort wurden die Medaillen über Punktvergaben in den sechs Wettbewerben, die im K.O.-System ausgetragen wurden, vergeben.

Um die 15 Teilnehmerinnen der Qualifikation zu ermitteln, wurde seitens der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF ein globales Qualifikationsprogramm durchgeführt, deren Endausscheidung im Juli 2011 im finnischen Vierumäki stattfand. Teilnahmeberechtigt waren alle Spielerinnen des Jahrgangs 1994.

Qualifikation 
Gemäß ihrer Platzierung in den Einzelwettbewerben erhielten die Teilnehmer auf den ersten acht Plätzen Punkte in umgekehrter Reihenfolge ihrer Platzierung. Der Wettbewerbssieger erhielt somit acht Punkte, der Zweite sieben, der Dritte sechs usw. Die acht Teilnehmer mit den meisten Punkten nach Abschluss der sechs Einzeldisziplinen schafften den Einzug ins Finale. Bei Punktgleichheit entschied die höchste Platzierung in einem der Einzelwettbewerbe.

Finale 
Das Finale wurde in den sechs Disziplinen jeweils im K.O.-System ausgetragen. Die Finalteilnehmer wurden gemäß ihrer Qualifikationsposition in den einzelnen Wettbewerben gesetzt.

Einzelresultate

Medaillengewinner

Medaillenspiegel

Weblinks 

 Übersicht zum Jungenturnier auf der Website der IIHF
 Übersicht zum Mädchenturnier auf der Website der IIHF
 Übersicht zur Skills-Challenge der Jungen auf der Website der IIHF
 Übersicht zur Skills-Challenge der Mädchen auf der Website der IIHF

Eishockey
2012
Eishockeyveranstaltung 2012
Sportveranstaltung in Innsbruck
Eishockeyturnier in Österreich
Pradl